Kołaczkowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Kołaczkowo, condado de Gniezno, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Kołaczkowo, condado de Września, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Kołaczkowo, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).

Enlaces externos